Фредерика има више значења:
 Фредерика (Делавер)
 Фредерика (Ајова)